Il doppio femminile  del torneo di tennis Swedish Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Mercedes Paz e Tine Scheuer-Larsen che hanno battuto in finale Carin Bakkum e Nicole Jagerman 6-3, 6-7, 6-2.

Teste di serie 

 Mercedes Paz /  Tine Scheuer-Larsen (campionesse)
 Sandra Cecchini /  Radka Zrubáková (semifinali)

 Silke Meier /  Elena Pampoulova (quarti di finale)
 Danielle Scott /  Hellas Ter Riet (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1990